Johnnie Jackson peut désigner :
 Johnnie Jackson (1982), footballeur anglais ;
 Johnnie Jackson (1971), culturiste américain.